

Biografia 
Christina Andrea Rosamilia è una attrice italo-svizzera nata e cresciuta nella Svizzera italiana.

Nel 2015 la regista Irene Dionisio la sceglie come protagonista ne Le ultime cose, film che andrà alla Settimana Internazionale Della Critica di Venezia, facendole vincere in seguito un premio come migliore attrice protagonista all'Asti Film Festival.

Nel 2017 ottiene una parte in Romanzo famigliare di Francesca Archibugi dove reciterà assieme a Guido Caprino.

Poco dopo appare anche in un episodio di Love Snack di Elia Castangia interpretando il ruolo divertente di Allegra, una fanatica idolatrice di Marina Abramovich.

Sempre nel 2017 è protagonista nel corto Ninnananna mamma della regista svizzera Anna Spacio che verrà proiettato al Locarno Film Festival.

Nel 2018 ottiene una parte in Diavoli di Nick Hurran dove reciterà al fianco di Alessandro Borghi, Herry Michell e Sallie Harmsen.

Poco dopo ottiene il ruolo di Helèna Dias ne La teoria del sangue di Luca Elmi, corto che le farà vincere il premio ai Top Indie Film Awards, come miglior attrice protagonista e ai Platinum award Best Actress come miglior attrice 2019.

Nel 2020 è protagonista nel corto Lola di Francesca Tasini dove interpreta Lola, una donna trans con il desiderio di maternità.

Nel 2023 interpreta Rosaria Lamanna nella serie TV Resta con me (serie televisiva) trasmessa su Rai1

Filmografia

Cinema 
 Le ultime cose, regia di Irene Dionisio (2016)
 La teoria del sangue, regia di Luca Elmi - cortometraggio (2019)
 Lola, regia di Francesca Tasini - cortometraggio (2020)
 Peripheric love, regia di Luc Walpoth (2023)

Televisione 
 Love Snack – serie TV, episodio 2x04 (2017)
 Romanzo famigliare – serie TV, episodio 1x03 (2018)
 Diavoli (Devils) – miniserie TV (2020)
 Bang Bang Baby – serie Amazon Prime Video  (2022)
 Resta con me - serie TV, episodio 1x08 (2023)

Riconoscimenti 
 Asti Film Festival
 Premio come miglior attrice protagonista La prima cosa bella per Le ultime cose.
 Top Indie Film Awards 2019
 Premio come miglior attrice protagonista per La teoria del sangue.
 Premio Best Actor awards 2019 come Best actress in a detective film

Collegamenti esterni